Irkut ist ein:

 Fluss in Sibirien, siehe Irkut (Fluss)
 ein russischer Flugzeughersteller, siehe Irkut (Unternehmen)